Kaiserdenkmal kann stehen für:
 Liste der Kaiser-Joseph-II.-Denkmäler, nach Joseph II. (1741–1790), Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
 Kaiser-Franz-Denkmal, nach Franz II./I. (1768–1835), Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Kaiser von Österreich
 Kaiser-Franz-Joseph-Denkmal, nach Franz Joseph I. (1830–1916), Kaiser von Österreich
 Kaiser-Wilhelm-Denkmal, nach Wilhelm I. (1797–1888), Deutscher Kaiser
 Kaiser-Friedrich-Denkmal, nach Friedrich III. (1831–1888), Deutscher Kaiser
 Kaiser-Wilhelm-II.-Denkmal, nach Wilhelm II. (1859–1941), Deutscher Kaiser

Siehe auch:
 Denkmale der deutschen Könige und Kaiser